

Населені пункти та їхні частини

 Евіна — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Евіна — село в гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Евіна — частина міста Влощова в Влощовському повіті Свентокшиського воєводства

Примітки